Yajima ist der Familienname folgender Personen:

 Akiko Yajima (* 1967), japanische Synchronsprecherin
 Yajima Kajiko (1833–1925), japanische Christin und Erzieherin
 Kiichi Yajima (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Rintarō Yajima (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Shin’ya Yajima (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Takurō Yajima (* 1984), japanischer Fußballspieler